Spojení písmen S a M může mít různé významy:

SM 
 SM – kód ISO 3166-2 pro San Marino
 AZ-SM – kód ISO 3166-2 pro město Sumgaıt
 CV-SM – kód ISO 3166-2 pro São Miguel
 bývalá SPZ okresu Semily
 zkratka pro spalovací motor
 zkratka pro paměťovou kartu SmartMedia
 Master of Science – anglosaský akademický titul magisterského stupně
 Severní Město, komplex sídlišť v Praze
 sadomasochismus
 zkratka pro řeholní společnost Societas Mariae
 Space Modulation – druh analogové modulace
 Smartmedia – typ paměťové karty
 Citroën SM
 světelný mikroskop

s.m. 
 italská hudební zkratka pro sinistra mano, což znamená hrát levou rukou

Sm 
 samarium – chemický prvek

Sm. 
 smyčce (obvykle v hudební partituře)

sm 
 samojština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

S.M. 
 francouzská zkratka pro Sa Majesté – což znamená Jeho Veličenstvo či Její Veličenstvo

℠ 
 Service Mark – typ neregistrované obchodní značky

.sm 
 .sm – internetová doména nejvyššího řádu pro San Marino

Související články 
 S&M

Externí odkazy